PTW steht für:

 PTW Architects (ehemals Peddle, Thorp & Walker), australisches Architekturbüro
 PTW KORTH Technologies GmbH, deutscher Kleinwaffenhersteller, siehe Korth

Abkürzung